White Stones — второй студийный альбом дуэта Secret Garden, вышедший в 1997 году.

Об альбоме 
Как и первый альбом, диск был написан и спродюсирован Рольфом Ловландом. Но на этот раз для работы над новым альбомом в качестве сопродюсера был также приглашён Эндрю Боланд.

Работа над White Stones началась в норвежском городе Кристиансенд. В начале были записаны пробные версии композиций для определения будущих аранжировок. Затем были записаны основные инструменты — скрипка и фортепиано. Вторая часть записи альбома прошла в Дублине, где были записаны новые инструменты, а окрас альбома приобрёл лёгкий ирландский акцент. В записи принимали также участие и музыканты из Норвегии, поскольку участникам группы хотелось объединить в одной работе ирландское и норвежское творчество. К ноябрю 1996 года работа над альбомом была закончена.

Список композиций 
 «Steps» — 4:03
 «Poème» — 5:00
 «Hymn to Hope» — 4:20
 «Moving» — 3:23
 «First Day of Spring» — 4:46
 «Passacaglia» — 3:47
 «Reflection» — 3:02
 «Windancer» — 3:43
 «Appassionata» — 4:27
 «Escape» — 3:36
 «Sanctuary» — 4:21
 «Celebration» — 3:58
 «Home» — 3:25
 «Illumination» — 4:16

Примечания 

Альбомы 1997 года